Сильвен () — французская форма латинского имени Сильван (). Носители:
 Вильтор, Сильвен
 Дистен, Сильвен
 Сальнав, Сильвен
 Тессон, Сильвен
 Шоме, Сильвен
 Камбрелен, Сильвен
 Эбанкс-Блейк, Силвен

См. также 
 Сильван
 Сильванус
 Сильвано